En , Piaskowo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Piaskowo, dans la gmina d'Ostroróg ;
 du village de Piaskowo, dans la gmina de Szamotuły.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Piaskowo, dans la powiat de Gryfino ;
 du village de Piaskowo, dans le powiat de Koszalin.